

Сідар-Спрінгс — місто, штат Мічиган
 Сідар-Спрінгс — переписна місцевість, штат Джорджія